Lanuéjols est un toponyme qui peut désigner deux communes françaises :

 Lanuéjols (Gard), commune française du département du Gard, en région Occitanie ;
 Lanuéjols (Lozère), commune française  du département de la Lozère, en région Occitanie.